KIN ou kin est un code qui peut faire référence à :
 KIN,  ;
 kin, le kinyarwanda, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Kin est une abréviation qui peut désigner :
 Kinshasa, la capitale du Congo-Kinshasa.

Kin est un nom qui peut désigner :
 Kin, un bourg de la préfecture d'Okinawa au Japon ;
 Kin, un prénom féminin japonais ;
 Kin, un village de la commune de Aywaille en Belgique ;
 KIN, un label de musique qui a signé le premier album des Junior Boys ;
 Kin, l’ancien smartphone de Microsoft ;
 Kin, le titre de l'album de KT Tunstall sorti en 2016 ;
 Kin, une bande-dessinée de Gary Frank chez Top Cow ;
 Kin, un film d’Elaine Proctor ;
 Kin, une société informatique Suisse ;
 Kin, pseudonyme de Jason Botkin (1974-), un artiste américain ;
 Kin, en argad'z (argot des Gadzarts), le surnom du centre ou campus de l'École nationale supérieure d'arts et métiers d’Aix-en-Provence.

Voir aussi 
 Deuxième dynastie Jin (parfois écrit Kin), en Chine
 Kin : Le Commencement (titre original : Kin), un film américain de Jonathan Baker et Josh Baker, sorti en 2018

Homonymie de titre
Code IATA des aéroports